Mistrovství světa v hokejbalu 1998 bylo 2. mistrovství světa. Poprvé se konalo v České republice v Litoměřicich. Vítězem se stal tým Česka, když ve finále nečekaně vyhrál nad Slovenskem 3:1 a tak se poprvé mohl radovat z historicky prvního titulu mistra světa.

Účastníci

Skupina A 

Zápasy

Konečná tabulka

Skupina B 

Zápasy

Konečná tabulka

Semifinále

O 3. místo

Finále

Konečné pořadí 

Mistrovství světa v hokejbalu
Hokejbal v Česku
Hokejbal v roce 1998
Sport v Česku v roce 1998
Sportovní události v Ústeckém kraji
Sport v Litoměřicích
Události v Litoměřicích